Clothar kan syfta på:

 Chlothar I (ca 495-561), en frankisk, merovingisk kung
 Chlothar II (548-629), kung över frankerriket 
 Chlothar III (652-673), frankisk merovingisk kung
 Chlothar IV (död 719), en kung  i frankerriket